Knutstorp kan syfta på:

Knutstorps borg – en borg i Svalövs kommun
Ring Knutstorp – en racerbana som ligger utanför Kågeröd i Skåne
Knutstorp, Hakarps socken – en gård i Hakarps socken i Småland i Jönköpings kommun
Knutstorps naturreservat – ett naturreservat i Laholms kommun i Halland
Knutstorp, Flisby – ett gods i Flisby socken, Nässjö kommun

Se även
Knutstorpssjön